Jez je lahko:

 jez - vodni objekt zgrajen za potrebe gospodarstva,
 jez (riba) - Leuciscus idus, sladkovodna riba